Pułki piechoty (strzelców) noszące numer „42”:

Wojska Polskiego
 42 Pułk Piechoty (1920–1939)
 42 Pułk Piechoty (1945–1950) → 42 Pułk Zmechanizowany

Austro-węgierski
 Czeski Pułk Piechoty Nr 42 (1685–1918)

Niemiecki
 42 Pułk Piechoty Księcia Moritza von Anhalt-Dessau (5 Pomorski)